Дольцы — топоним, фамилия:

Топонимы

Белоруссия 
 Великие Дольцы — агрогородок в Ушачском районе Витебской области.

Россия 
 Новые Дольцы — деревня в Белёвском районе Тульской области.
 Старые Дольцы — исчезнувшее село в Белёвском районе Тульской области.

Фамилия 
 Дольцы — дворянский род в Киевской губернии Российской империи.

Другое 
 Дольцы — участки, засеянные зерном.

См. также 
 Долец
 Долецкий (Долецкая)
 Дольцев (Дольцева) — фамилия
 Великодолецкий сельсовет — сельский Совет на территории Ушачского района Витебской области Белоруссии.

Примечания